Dovre (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Dovre (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente